Сармизеджетуса може да се отнася за:

 Сармизеджетуса или Сармизеджетуса Реджия - столицата на Дакийското царство
 Улпия Траяна Сармизеджетуса - столица на римската провинция Дакия
 Сармизеджетуса (село) – село в окръг Хунедоара